D'amour et d'eau fraîche, film français réalisé par Félix Gandéra et sorti en 1933 ;
 D'amour et d'eau fraîche, film français réalisé par Jean-Pierre Blanc et sorti en 1976 ;
 D'amour et d'eau fraîche est le titre québécois de Crazy Moon, film canado-américain réalisé par Allan Eastman et sorti en 1987 ;
 D'amour et d'eau fraîche, court-métrage français réalisé par Sophie Laloy et sorti en 2000 ;
 D'amour et d'eau fraîche, film français réalisé par Isabelle Czajka et sorti en 2010.